Espeluy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espeluy (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Espeluy (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar